49 дней (фильм, 1962) — советский фильм 1962 года режиссёра Генриха Габая.
 49 дней (фильм, 2006) (Sai chiu) — гонконгский триллер 2006 года.
 49 дней (телесериал) — южнокорейский телесериал 2011 года.